Boticas puede referirse a:
 Boticas, villa portuguesa del Distrito de Vila Real, Região Norte y subregión de Alto Trás-os-Montes.
 Boticas (freguesia), freguesia portuguesa del municipio homónimo.
 Plural de botica, oficina de farmacia.